Teufelssiepen ist der Name folgender Kerbtäler (Siepen) bzw. Gewässer:

 Teufelssiepen (Ruhr, Arnsberg)
 Teufelssiepen (Ruhr, Essen)